Filmes
 Merry-Go-Round (1923) — dirigido por Erich von Stroheim
 Merry-Go-Round (1981) — com Françoise Prévost, Joe Dallessandro e Maria Schneider

Outros usos
 "Merry-Go-Round" — uma canção do grupo ABBA, do álbum People Need Love

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música